Osoby o tym nazwisku:
 Dick Van Arsdale – amerykański koszykarz
 Mike van Arsdale – amerykański zapaśnik
 Tom Van Arsdale – amerykański koszykarz